Костоусов — русская фамилия. Известные носители:

 Костоусов, Анатолий Иванович (1906—1985) — советский государственный деятель, министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР; Герой Социалистического Труда.
 Костоусов, Виктор Фёдорович (1924—1991) — майор, Герой Советского Союза.
 Костоусов, Игорь Викторович (1970—2020) — поэт.